Bathytelesto är ett släkte av koralldjur. Bathytelesto ingår i familjen Clavulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Bathytelesto